Georges Delaporte (1880 – ...) – canottiere e pistard francese
 Michel Delaporte (1806-1872) – drammaturgo, litografo e pittore francese